Plaats in Indonesië
 Kloposawit (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kloposawit (Candipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java